Kenko signifie « bonne santé » en japonais et peut faire référence à : 

 Kenko, une société japonaise de matériel photographique.

Patronyme 
Dans un nom japonais traditionnel ; le nom de famille (ou le nom d'école) précède donc le prénom (ou le nom d'artiste).
 Yoshida Kenkō (v. 1283– v. 1350), auteur japonais et moine bouddhiste.
 Shōkei Kenkō, peintre japonais.
 Takebe Kenkō (1664-1739), mathématicien japonais.
 Stade Egao Kenkō, stade multifonction situé à Kumamoto, au Japon.

Homonymie de patronyme japonais